Transports en commun de Vienne peut désigner :
 Transports en commun de Vienne (Isère), le réseau de transport en commun de Vienne et son agglomération en France ;
 Transports en commun de Vienne (Autriche), le réseau de transport en commun de Vienne, la capitale de l'Autriche.